Отровниците (Viperidae) са семейство змии, включващо над 200 вида, разпространени по целия свят с изключение на Австралия и Мадагаскар. Всички отровници имат двойка дълги кухи зъби, през които могат да инжектират отрова.

В България се срещат два вида - усойница (Vipera berus) и пепелянка (Vipera ammodytes). Два вида се смятат за изчезнали от територията на страната - аспида (или каменарка; Vipera aspis) и степна усойница (Vipera ursinii).

Класификация 

Типовият род е Vipera – Laurenti, 1768

Източници